Marienburg er flertydigt og kan henvise til:

 Tysk navn for byen Alūksne i Letland.
 Tysk navn for byen Malbork i Polen.
 Marienburg Slot var kong Georg 5. af Hannovers sommerresidens ved floden Leine i kommunen Pattensen Region Hannover.